67-й чемпионат Армении по шахматам прошёл с 16 по 27 января 2007 года в Ереване.

Первыми финишировали два участника. В тай-брейке (27 января) победил Карен Асрян со счётом 2 : 0.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Армении по шахматам
2007 год в шахматах
Январь 2007 года
Спорт в Армении в 2007 году
Спортивные соревнования в Ереване